Жо (Jaux) — муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Уаза . 
 Жо (футболіст) (Jô, 20 березня 1987) — бразильський футболіст
 Жо-Вілфрід Тсонга (Jo-Wilfried Tsonga, 17 квітня 1985 ) — французький тенісист, олімпійський медаліст. 
 Жо-Діньяк-е-Луарак (Jau-Dignac-et-Loirac) — муніципалітет у Франції , у регіоні Аквітанія , департамент Жиронда . 
 В'яла-дю-Па-де-Жо (Viala-du-Pas-de-Jaux. муніципалітет у Франції , у регіоні Південь-Піренеї , департамент Аверон .